Meloini:
 Meloini — триба насекомых из семейства жуков-нарывников отряда жесткокрылых;
 Meloini — триба брюхоногих моллюсков из семейства Volutidae отряда Neogastropoda.